

Presentación previa 
Aleksandre Metreveli y Peng Hsien-yin eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Guido Andreozzi y Jaume Munar ganaron el título tras derrotar en la final Tomasz Bednarek y Gonçalo Oliveira.

Cabeza de serie

  Mateusz Kowalczyk /  Andreas Mies (Primera ronda)
  Rameez Junaid /  Igor Zelenay (Semifinales)

<ol start=3>
  Jonathan Eysseric /  André Ghem ''(Primera ronda)
  Tomasz Bednarek /  Gonçalo Oliveira ''(Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Poznań 2017